Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Hantschk che ha battuto in finale Axel Pretzsch 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Christian Vinck (primo turno)
 Axel Pretzsch (finale)
 Markus Hantschk (Campione)

 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Dirk Dier (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Francisco Cabello (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1999